

Geografia
 Il Ghiacciaio di Bors si trova sul versante est del Monte Rosa
 Bors è un comune francese del dipartimento della Charente, arrondissement di Cognac, cantone di Baignes-Sainte-Radegonde
 Bors è un comune francese del dipartimento della Charente, arrondissement di Angoulême, cantone di Montmoreau-Saint-Cybard
 Borș è un comune della Romania ubicato nel distretto di Bihor

Mitologia
 Bors è un personaggio minore del ciclo arturiano, presentato da alcune fonti come cugino di Lancillotto

Pagine correlate
 Borș